Green Meadows ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Green Meadows (Indiana)
 Green Meadows (Kalifornien)
 Green Meadows (Maryland)
 Green Meadows (Nebraska)
 Green Meadows (Ohio)

in Neuseeland:
 Green Meadows (Neuseeland)